De Trophée des Champions 2022 was de 47ste editie van de Franse supercup en de 27ste sinds de naamsverandering. De voetbalwedstrijd werd op zondag 31 juli 2022 gespeeld tussen landskampioen Paris Saint-Germain en bekerwinnaar FC Nantes in het Bloomfieldstadion te Tel Aviv. De Israëliet Orel Grinfeeld leidde de wedstrijd. Paris Saint-Germain won met 4–0 na doelpunten van Lionel Messi, Neymar en Sergio Ramos.

Paris Saint-Germain nam vijftien keer eerder deel aan de Trophée des Champions, waaronder de laatste tien edities, en won tien keer eerder. FC Nantes speelde voor een achtste maal om de Trophée des Champions en won drie keer eerder. Eén keer eerder speelden beide teams tegen elkaar om de supercup; in 1995 won Paris Saint-Germain op strafschoppen van FC Nantes.

Wedstrijddetails 

2022
Supercup voetbal in 2022
Paris Saint-Germain
FC Nantes
Voetbal in Israël
Sportevenement in Tel Aviv